Уе́здный проспект — проспект в Невском районе Санкт-Петербурга. Начинается от улицы Крупской и завершается проспектом Елизарова.

История 
Местность, по которой проходит Уездный проспект, в XIX веке находилась за городом. Уездный проспект тогда был одной из маленьких тихих улочек с провинциальными нравами, резко отличающимися от жизни столичного Петербурга.

Слово «уездный», кроме прямого административного значения, употреблялось в то время в значениях: не столичный, захолустный, окраинный.

Магистрали 
Уездный проспект граничит или пересекается со следующими магистралями:

Социально значимые объекты 
Рядом с проспектом находятся:
 Энергомеханический завод
 Городская больница № 23, поликлиника № 6

Транспорт 
 Метро:
 Станция «Елизаровская»
 Автобусы:
 Остановка «Улица Ткачей»: № К8, К31, К116, К253, К114, 8, 31, 95, 114
 Остановка «Проспект Елизарова»: № К116, К114, К253, К31, К8, 31, 114, 95, 8
 Троллейбусы:
 Остановка «Проспект Елизарова»: № 14

Литература

Примечания